Sauerbruch:
 Ferdinand Sauerbruch
 (13086) Sauerbruch